Yokut (peuple)
 Langues yokuts